Рахамим Талби (; 17 мая 1943, Видин) — израильский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Двукратный обладатель трофея Азиатского клубного чемпионата (1969, 1971 годов), трёхкратный чемпион Израиля (сезонов 1966-1968, 1969-1970, 1971-1972 годов).

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1962 году выступлениями за клуб «Маккаби» (Тель-Авив), в котором провел четырнадцать сезонов, приняв участие в 282 матчах чемпионата Израиля. Большинство времени, проведенного в составе «Маккаби», был основным игроком команды.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Хапоэль» (Марморек), за который выступал на протяжении сезона 1976-77 годов.

Выступления за сборную 
В 1964 году, в качестве запасного игрока, был включен в заявку сборной Израиля на домашнем Кубке Азии, однако на поле на выходил.

13 июня 1965 года дебютировал в составе национальной сборной Израиля в матче квалификации на ЧМ-1966 против сборной Болгарии, который завершился поражением израильтян со счетом 0-4.

В 1968 году принимал участие в футбольном турнире на Летних Олимпийских играх в Мехико, в течение которого выходил на поле в 3 из 4 матчах израильской команды, забив один гол.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1970 года в Мексике.

В течение карьеры в национальной сборной, которая длилась 9 лет, провел в форме главной команды страны 32 матча, забив 4 гола. Кроме того ещё провел за сборную 14 матчей (6 голов), которые не входят в официальный реестр ФИФА.

Примечания

Источники 
 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com
 Статистика игрока на сайте RSSSF.com
 

Футболисты Израиля
Игроки сборной Израиля по футболу
Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив
Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года